Али Сахли (/ , Бенгази, Итальянская Ливия — 21 мая 2004, Амман, Иордания) — ливийский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Ливии (1956—1957).

Биография 

Получил высшее образование в Лондоне (бакалавр права) и Венеции (доктор словесности). 

 1952—1954 гг. — назир (провинциальный министр) юстиции Киренаики,
 1954 г. — председатель Исполнительного Совета Киренаики,
 1954—1955 гг. — министр связи Королевства Ливия,
 1955—1956 гг. — министр финансов,
 1956 г. — министр юстиции,
 1956—1957 гг. — министр иностранных дел,
 1957 г. — министр связи,
 1957—1958 гг. — посол в Великобритании,
 1958—1965 гг. — начальник Королевского Дивана (королевского кабинета),
 1965—1967 гг. — посол в Италии,
 1967 г. — министр внутренних дел Королевства Ливия.

В 1967—1970 гг. — практикующий адвокат.

После Ливийской революции в 1970—1986 гг. являлся профессором факультет искусств и образования Гарюнисского университета в Бенгази.

Награды и звания 

 Орден Независимости 1-го класса (Ливия)
 Орден Независимости 1-го класса (Тунис)
 Орден Короны 1-й степени (Монако)
 Орден Георга I 1-й степени (Греция)
 Орден сияющей звезды 1-го класса (Тайвань)
 Кавалер ордена Звезды Италии.

Источники 
 Brownlie, Ian; Ian R. Burns (1979). African boundaries: a legal and diplomatic encyclopaedia. C. Hurst & Co. p. 33. ISBN 978-0-903983-87-7.

Министры иностранных дел Ливии
Министры внутренних дел Ливии
Министры связи Ливии
Министры финансов Ливии
Министры юстиции Ливии
Послы Ливии в Великобритании
Послы Ливии в Италии